Belle und Sebastian (in unterschiedlichen Schreibweisen) bezeichnet
 Belle und Sebastian (1965), französische Fernsehserie ab 1965

die Romanadaption
 Belle et Sébastien (Roman), einen Roman von Cécile Aubry

sowie folgende weitere Adaptionen davon:
 Belle und Sebastian (Anime-Serie), japanische Anime-Serie ab 1981
 Belle & Sebastian (2013), französischer Film von Nicolas Vanier
 Belle & Sebastian – Freunde fürs Leben, französischer Film von Clovis Cornillac aus dem Jahr 2017
 Belle und Sebastian (Animationsserie, 2017), französisch-kanadische Animationsserie aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Belle and Sebastian, nach dem Roman benannte britische Indie-Pop-Band